Евге́ний Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Евгений Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Евгений Иванович (род. 1941) — советский футболист, казахстанский тренер.